Доминација () је надмоћ, превласт, превладавање једне компоненте над другом, једног чиниоца над другим у неком дешавању или догађају.

Филозофска терминологија